Шаруда Олександр (1901—1970) — козак Вільного козацтва, лицар Хреста Симона Петлюри та Воєнного Хреста.
 Шаруда Олексій Анатолійович — полковник служби цивільного захисту, лицар ордена Данила Галицького.

Примітки